3 p'tits tours est une chanson de Zazie, extraite de l'album Ze Live !!.
Trois petits tours est une chanson de Spakr, extraite de l'album Cauta-ti steawa.
Trois petits tours est le septième album de Thomas Fersen sorti en 2008.